До цього списку бабок Росії включені представники ряду Бабки (Odonata), що мешкають на території  Росії. Відомо всього близько 150 видів бабок.

Бабки Росії

Красотки (Calopterygidae) 
 Atrocalopteryx atrata (Selys, 1853)
 Calopteryx japonica japonica Selys, 1869
 Calopteryx japonica altaica Belyshev, 1955
 Calopteryx splendens splendens (Harris, 1776) 
 Calopteryx splendens ancilla Selys
 Calopteryx splendens mingrelica Selys, 18689
 Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758) — Красуня діва
 Calopteryx virgo feminalis Bartenev, 1910
 Mnais pruinosa costalis Selys, 1869

Лютки (Lestidae) 
 Epallage fatime (Charpentier, 1840)
 Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
 Lestes dryas Kirby, 1890
 Lestes japonicus Selys, 1883
 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
 Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
 Lestes temporalis Selys, 1883
 Lestes virens vestalis Rambur, 1842
 Chalcolestes viridis (Van der Linden, 1825)
 Chalcolestes parvidens Artobolevsky, 1929
 Sympecma fusca (Van der Linden, 1823)
 Sympecma gobica Förster, 1900
 Sympecma paedisca (Brauer, 1877)

Стрілки (Coenagrionidae) 
 Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
 Coenagrion ecornutum (Selys, 1872)
 Coenagrion glaciale (Selys, 1872)
 Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)
 Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
 Coenagrion hylas (Trybom, 1889)
 Coenagrion lanceolatum (Selys, 1872)
 Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
 Coenagrion ornatum (Selys, 1850)
 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
 Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1823) 
 Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
 Erythromma najas najas (Hansemann, 1823)
 Erythromma najas humerale Selys, 1887
 Erythromma viridulum Charpentier, 1840
 Erythromma lindenii (Selys, 1840) — Стрілка Ліндена
 Paracercion calamorum (Ris, 1916)
 Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865)
 Paracercion plagiosum (Needham, 1930)
 Paracercion v-nigrum (Needham, 1930)
 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Плосконіжки (Platycnemididae) 
 Enallagma cyathigerum cyathigerum (Charpentier, 1840)
 Enallagma cyathigerum risi Schmidt, 1961
 Enallagma boreale circulatum Selys, 1883
 Ischnura aralensis Haritonov, 1979
 Ischnura asiatica Brauer, 1865
 Ischnura fountaineae Morton, 1905
 Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)
 Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
 Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
 Mortonagrion selenion (Ris, 1916)
 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
 Platycnemis phyllopoda Djakonov, 1926
 Platycnemis dealbata Selys in Selys and Hagen, 1850
 Copera tokyoensis Asahina, 1948

Коромисла (Aeshnidae) 

 Aeshna affinis Van der Linden, 1820
 Aeshna caerulea (Ström, 1783)
 Aeshna crenata (Hagen, 1856)
 Aeshna crenata nigroflava Martin, 1908
 Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
 Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 
 Aeshna mixta (Latreille, 1805)
 Aeshna serrata (Hagen, 1856)
 Aeshna subarctica Walker, 1908
 Aeshna viridis Eversmann, 1836
 Anaciaeschna isosceles (Müller, 1767) 
 Anax imperator Leach, 1815 — Дозорець-імператор
 Anax parthenope parthenope (Selys, 1839)
 Anax parthenope julius Brauer, 1865
 Anax junius (Drury, 1773)
 Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)
 Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883
 Brachytron pratense (Müller, 1764)
 Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845)

Gomphidae 
 Anisogomphus maacki (Selys, 1872)
 Asiagomphus melanopsoides (Doi, 1943)
 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
 Shaogomphus postocularis epophthalmus (Selys, 1872)
 Shaogomphus schmidti (Asahina, 1956)
 Stylurus annulatus (Djakonov, 1926)
 Stylurus flavipes flavipes (Charpentier, 1825)
 Stylurus flavipes liniatus Bartenev, 1929
 Stylurus occultus (Selys, 1878)
 Davidius lunatus (Bartenev, 1914)
 Trigomphus anormolobatus Bartenev, 1911
 Trigomphus citimus (Needham, 1931)
 Trigomphus nigripes (Selys, 1872)
 Nihonogomphus ruptus (Selys, 1857)
 Onychogomphus flexuosus (Schneider, 1845)
 Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758)
 Onychogomphus forcipatus albotibialis Schmidt, 1964
 Onychogomphus lefebvrii (Rambur, 1842)
 Ophiogomphus obscurus Bartenev, 1909
 Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
 Ophiogomphus spinicornis Selys, 1878
 Sieboldius albardae Selys, 1886
 Gomphidia confluens Selys, 1878
 Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1825)
 Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775)

Кордулегастрові (Cordulegastridae) 
 Anotogaster sieboldii (Selys, 1854)
 Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807) — Кордулегастер кільчастий

Corduliidae 
 Cordulia aenea aenea (Linnaeus, 1758)
 Cordulia aenea amurensis Selys, 1887
 Epitheca bimaculata (Charpentier, 1823)
 Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
 Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
 Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825)
 Somatochlora graeseri graeseri Selys, 1887
 Somatochlora japonica Matsumura, 1911
 Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)
 Somatochlora metallica abocanica Belyshev, 1955
 Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
 Somatochlora uchidai Förster, 1909
 Somatochlora viridiaenea viridiaenea (Uhler, 1858)

Бабки (Libellulidae) 
 Epophthalmia elegans (Brauer, 1865)
 Macromia amphigena Okumura, 1949
 Macromia amphigena fraenata Martin, 1907
 Macromia daimoji Okumura, 1949
 Macromia manchurica Asahina, 1964
 Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) — Левкоринія білолоба
 Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
 Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825)
 Leucorrhinia intermedia Bartenev, 1910
 Leucorrhinia orientalis Selys, 1887
 Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
 Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
 Libellula depressa Linnaeus, 1758 
 Libellula fulva Müller, 1764
 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
 Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878)
 Orthetrum albistylum albistylum Selys, 1848
 Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858)
 Orthetrum anceps (Schneider, 1845)
 Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
 Orthetrum coerulescens Fabricius, 1798
 Orthetrum melania (Selys, 1883)
 Orthetrum sabina sabina (Drury, 1770)
 Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
 Crocothemis erythraea (Brulle, 1832)
 Deielia phaon (Selys, 1883)
 Sympetrum baccha matutinum Ris, 1911
 Sympetrum cordulegaster (Selys, 1883)
 Sympetrum croceolum (Selys, 1883)
 Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
 Sympetrum depressiusculum depressiusculum (Selys, 1841)
 Sympetrum depressiusculum frequens (Selys, 1883)
 Sympetrum eroticum eroticum (Selys, 1883)
 Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
 Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) — Тонкочеревець Фонсколомба
 Sympetrum infuscatum (Selys, 1883)
 Sympetrum kunckeli (Selys, 1884)
 Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
 Sympetrum parvulum (Bartenev, 1912)
 Sympetrum pedemontanum pedemontanum (Allioni, 1776) — Бабка перев'язана
 Sympetrum pedemontanum elatum (Selys, 1872)
 Sympetrum risi Bartenev, 1914
 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
 Sympetrum sinaiticum arenicolor Joedicke, 1994
 Sympetrum striolatum striolatum (Charpentier, 1840)
 Sympetrum striolatum imitoides Bartenev, 1919
 Sympetrum striolatum pallidum Selys, 1887
 Sympetrum tibiale (Ris, 1897)
 Sympetrum uniforme (Selys, 1883)
 Sympetrum vulgatum vulgatum (Linnaeus, 1758)
 Pantala flavescens (Fabricius, 1798)

Примітки

Література 
 Белышев Б. Ф., Харитонов А. Ю. Определитель стрекоз по крыльям (роды Бореального фаунистического царства и сопредельных земель, виды фауны СССР). — Новосибирск: Наука, 1977. — 399 с.

Списки комах
б
Бабки